Олимпи́йский комите́т Нидерла́ндов*Федера́ция спо́рта Нидерла́ндов () — организация, осуществляющая руководство в области спорта, а также выполняющая функцию национального комитета Нидерландов. Основана в 1912 году и официально признана МОК в том же году.

Представляет нидерландских атлетов в Международном олимпийском комитете.

Штаб-квартира комитета расположена в Арнеме.

С 2010 года президентом комитета является бывший игрок в хоккей на траве, участник Олимпийских игр 1972 и 1976 годов Андре Болхёйс (; род. 1946).

Члены Олимпийского комитета Нидерландов 
На 2007 год в ОКН входило 90 федераций.

 NebasNsg
 Aikido Nederland
 American Football Bond Nederland
 Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie
 KNAF Nationale Autosport Federatie
 Badminton Nederland
 Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond
 Nederlandse Basketball Bond
 Nederlandse Beugel Bond
 Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
 Bob- en Sleebond Nederland
 Nederlandse Boks Bond
 Nederlandse Bowling Federatie
 Nederlandse Brandweer Sport Bond (B)
 Nederlandse Bridge Bond
 Nederlandse Christelijke Sport Unie (B)
 Koninklijke Nederlandse Cricket Bond
 Nederlandse Culturele Sportbond (B)
 Nederlandse Curling Bond
 Koninklijke Nederlandse Dambond
 Nederlandse Algemene Danssport Bond
 Nederlandse Darts Federatie
 Nederlandse Floorball en Unihockey Bond
 Frisbee Bond Nederland
 Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (B)
 Nederlandse Go Bond
 Nederlandse Golf Federatie
 Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
 Nederlands Handbal Verbond
 Nederlandse Handboog Bond
 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
 Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
 Stichting Homosport Nederland (B)
 Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond
 Interprovinciale Organisatie Sport (B)
 Nederlandse Jeu de Boules Bond
 Judo Bond Nederland
 Koninklijke Nederlandse Kaats Bond
 Nederlandse Kano Bond
 Karate Do Bond Nederland
 Nederlandse Katholieke Sportfederatie (B)
 Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond
 Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
 Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers
 Koninklijke Nederlandse Kolf Bond
 Koninklijk Nederlands Korfbalverbond
 Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie
 Nederlandse Kruisboog Bond
 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
 Koninklijke Wandelsportbond Nederland voorheen de Nederlandse Wandelsport Bond en de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding
 Koninklijke Vereniging van Leraren in de Lichamelijke Opvoeding (B)
 Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
 Federatieve Nederlandse Midgetgolfbond
 Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club
 Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
 Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers (B)
 Nederlandse Onderwatersport Bond
 Federatie Oosterse Gevechtskunsten
 Nederlandse Politie Sportbond (B)
 Reddingsbrigade Nederland
 Nederlandse Racquetball Associatie
 Koninklijke Nederlandsche Roeibond
 Nederlandse Rollersports en Bandy Bond
 Skate Bond Nederland
 Nederlandse Rugby Bond
 Koninklijke Nederlandse Schaakbond
 Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond
 Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
 Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
 Algemene Nederlandse Sjoelbond
 Nederlandse Ski Vereniging
 Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
 Vereniging voor Sport en Recht (B)
 Vereniging voor Sportgeneeskunde (B)
 Nederlands Genootschap voor Sportmassage (B)
 Federatie van Sport Medische Instellingen (B)
 Nederlandse Studenten Sportstichting (B)
 Squash Bond Nederland
 Taekwondo Bond Nederland
 Nederlandse Tafeltennis Bond
 Nederlandse Toer Fiets Unie
 Nederlandse Triathlon Bond
 Koninklijke Nederlandsche Voetbal Bond
 Nederlandse Volleybal Bond
 Sportbond Moderne Vijfkamp
 Nederlandse Waterski Bond
 Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
 Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
 Nederlandse IJshockey Bond
 Koninklijke Nederlandse Zwembond

См. также 
 Нидерланды на Олимпийских играх
 Нидерланды на Паралимпийских играх

Ссылки 
 Официальный сайт Олимпийского комитета Нидерландов  

Нидерланды
Нидерланды на Олимпийских играх
Спортивные организации Нидерландов
Министерства спорта